

Офір — місто, штат Колорадо
 Офір — місто, штат Юта